Janowski Potok – potok, dopływ Raby
 Janowski Potok – potok, dopływ Słopniczanki